William Jordan kan avse:

 Wilhelm Jordan (författare)
 Wilhelm Jordan (geodet)
 William Jordan (roddare)